W30 bezeichnet:

 einen nuklearer Gefechtskopf der USA, siehe W30 (Kernwaffe)
 einen dreißigseitigen Spielwürfel

Abkürzung